Trałowce typu Castle – brytyjskie trałowce z okresu I wojny światowej
 Trałowce typu Castle – nowozelandzkie trałowce z okresu II wojny światowej